Ossenbloed (pigment), een donkerrood pigment op basis van ijzeroxiden
Ossenbloed (drank), een specialiteit in het beroemde café Blutgericht in Koningsbergen